Сезон 1990 — Тридцать третий сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также семнадцатый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1990 (вторая лига)

Зональный турнир (восток)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1990 на сайте footballfacts.ru

1990
Сезоны футбольных клубов 1990